Chigi bezeichnet

 Chigi (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Siena

 Palazzo Chigi in Rom, Sitz des italienischen Ministerpräsidenten
 Palazzo Chigi (Ariccia) in Ariccia
 Palazzo Chigi (Formello) in Formello
 Palazzo Chigi (Viterbo) in Viterbo
 Palazzo Chigi-Odescalchi in Rom
 Palazzo Chigi-Saracini in Siena, Sitz der Accademia Musicale Chigiana
 Cappella Chigi in der Kirche Santa Maria del Popolo in Rom

Chigi ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Chigi (1466–1520), italienischer Bankier, Unternehmer und Mäzen
 Agostino Chigi (1634–1705), Reichsfürst unter Leopold I. (1659)
 Fabio Chigi (1599–1667), bürgerlicher Name des Papstes Alexander VII.

 Ludovico Chigi Albani della Rovere (1866–1951), italienischer Großmeister des Malteserordens, Marschall der römischen Kirche
 Sigismondo Chigi (1649–1678), italienischer Kurienkardinal